Tristar peut faire référence à :
 TriStar, société de production et de distribution de films 
 Tristar, film réalisé par Tsui Hark et sorti en 1996
 Lockheed L-1011 Tristar est un avion long-courrier triréacteur à usage civil et militaire, construit par la société Lockheed dans les années 1970 et 1980.

Voir aussi 
 Tristar Gym